Алекса́ндр Алекса́ндрович Ми́ллер (1862 — 1923) — ковенский губернский предводитель дворянства в 1902—1909 годах, камергер.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. Землевладелец Ковенской губернии (поместье Чехово под Эйраголами).

Окончил Санкт-Петербургскую 3-ю гимназию (1882) и Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету (1888).

По окончании университета занялся сельским хозяйством в своем имении Ковенской губернии. Был соседом по поместью и другом П. А. Столыпина. В 1890 году был назначен почетным мировым судьей Ковенского уезда, в 1899 году — Ковенским уездным предводителем дворянства, а в 1902 году — губернским предводителем дворянства, в каковой должности состоял до 1909 года. В 1904 году был пожалован придворным званием камергера. Состоял председателем Ковенского общества сельского хозяйства и председателем Ковенского сельскохозяйственного товарищества. Принимал участие в различных совещаниях и комитетах, созывавшихся как местными, так и центральными правительственными учреждениями.

В конце 1909 года был назначен президентом города Варшавы. Эвакуировался из Варшавы в 1915 году с отступающими русскими войсками, но формально оставался в должности вплоть до Февральской революции 1917 года. В 1911 году был произведен в действительные статские советники.

После Октябрьской революции в эмиграции в Германии. Умер в 1923 году в Баден-Бадене. Был женат на Елене Александровне де-Роберти (1881—1967), дочери генерал-майора А. В. де-Роберти.

Дочь - Лидия Александровна Миллер (по первому браку Голицына, по второму - Толстая) 

Сын - Николай Александрович Миллер

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1901)
 Орден Святой Анны 2-й ст.
 Орден Святого Владимира 4-й ст.
 Высочайшая благодарность (1912)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1914)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1915)

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Источники 
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1904 года (исправленный по 15 апреля). Ч. II. — СПб., 1904. — С. 237.
 Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 1990.
 Чины Двора, Свиты Их Величеств и потомственное Российской Империи дворянство. — Киев, 1913.
 Лопухин В. Б. Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел. — Нестор-История, 2008. — С. 485.

Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Ковенские губернские предводители дворянства
Президенты Варшавы
Русские эмигранты первой волны в Германии